Вальтер Мартінес () — іспаномовне ім'я.

Відомі носії:

 Вальтер Мартінес (1982) — гондураський футболіст
 Вальтер Мартінес (1941) — венесуельский журналіст

Див. також 
 Мартінес
Сторінки зі списками однофамільців-тезок